Lista oficjalnych meczów reprezentacji Niemieckiej Republiki Demokratycznej mężczyzn w piłce nożnej.

1952–1960

1961–1970

1971–1980

1981–1990

Bibliografia 
 
 
 
 

Niemiecka Republika Demokratyczna
Reprezentacja Niemieckiej Republiki Demokratycznej w piłce nożnej